Schuriwka (ukrainisch: ) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

Ortschaften
 Schuriwka (Beresanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka
 Schuriwka (Mykolajiwka), Dorf Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka
 Schuriwka (Nowoarchanhelsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk

Fluss
 Schuriwka (Fluss), Nebenfluss des Tylihul in der Oblast Odessa